O Grande Prémio da Turquia de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 23 de Outubro de 2005.
 Corrida: 23 de Outubro de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio da Turquia
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

Turquia
2005
Desporto na Turquia em 2005